Владимир Пожидаев:
 Пожидаев, Владимир Анатольевич (1946—2009) — советский и российский композитор.
 Пожидаев, Владимир Сидорович (1946—1994) — советский украинский актёр.